Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1983 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Andrea Jaeger, das Navrátilova in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1983